La nazionale di pallavolo femminile della Lettonia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Lettonia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Lettonia.

Risultati

Campionato europeo

European Silver League

Collegamenti esterni
 

 
Pallavolo